Dopo aver vissuto per un po' di tempo a Parigi, si è trasferito in Spagna, a Barcellona, dove vive attualmente con la sua famiglia. 
Ha iniziato a muovere i suoi primi passi musicali sotto l'influsso della musica di gruppi come Beatles e The Who, per essere poi influenzato da altri artisti quali Michael Franks, Neil Young e Jorma Kaukonem.

Suona la chitarra e diverse sue canzoni sono diventate colonne sonore di spot pubblicitari. 
In Italia il suo singolo più famoso è Lazy Afternoon, utilizzata per un certo periodo in uno spot pubblicitario nazionale.

Ha al suo attivo tre album.

Collegamenti esterni